Jean-Marc Chartoire (1948-), homme politique français ;

 Louis Chartoire (1895-1992), aviateur français, as de la Première Guerre mondiale ;

 Renaud Chartoire (1970-), auteur français.